Der SSV Eintracht Überherrn (vollständiger Name: Sport- und Spielvereinigung Eintracht Überherrn e. V.) ist der erfolgreichste Fußballverein der Gemeinde Überherrn im saarländischen Landkreis Saarlouis.

Geschichte 
Am 21. März 1920 wurde der Verein zunächst unter dem Namen Sportverein Überherrn gegründet. Ende der 1920er Jahre wurde ein zweiter Fußballverein (Schwarz-Weiß Überherrn) gegründet. Diese beiden fusionierten wenig später zum heutigen SSV Eintracht Überherrn.

In der Saison 1969/70 wurde der SSV Saarlandmeister der B-Klassen und stieg erstmals in die A-Klasse, die zweitniedrigste Liga, auf.

1975/76 erfolgte der Aufstieg in die Bezirksliga West, im folgenden Jahr kam der SSV in die drittklassige Amateurliga Saarland, damals die höchste Amateurklasse im saarländischen Fußball. Ab Einführung der Oberliga Südwest 1978 spielte der SSV in der damals viertklassigen Verbandsliga Saarland. Dort verblieb er mit Unterbrechungen bis 2003. Nur von 1986 bis 1988 und von 1996 bis 1998 schaffte es der Verein, in der Oberliga Südwest mitzuspielen. Dies waren die bisher erfolgreichsten Jahre des SSV Eintracht Überherrn.

2002/03 stieg der SSV aus der Verbandsliga in die Gruppe Südwest der Landesliga Saar ab. Als Siebter der Landesliga 2008/09 durfte der SSV im folgenden Jahr in der neu gegründeten Verbandsliga Saar spielen, stieg jedoch nach nur einer Saison wieder ab. 2017 gelang der Wiederaufstieg in die Verbandsliga.
Die zweite Mannschaft spielt in der Kreisliga A Saarlouis, der zweitniedrigsten Liga.

DFB-Pokal 
1981/82 nahm der SSV Eintracht Überherrn als Vize-Saarlandpokalsieger am DFB-Pokal teil, verlor jedoch in der ersten Runde mit 10:1 bei Fortuna Düsseldorf.

Spielstätten 
Der SSV Eintracht Überherrn betreibt in Überherrn einen Rasenplatz, das Waldstadion, und einen Hartplatz „Rote Erde“.

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Vereins

Fußballverein aus dem Landkreis Saarlouis
Verein im Saarländischen Fußballverband
SSV Eintracht Überherrn
SSV Eintracht Überherrn